Fiorina bezeichnet

 Fiorina (San Marino), Dorf in San Marino
 Carly Fiorina (* 1954), US-amerikanische Managerin
 Morris P. Fiorina, US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Pizzo Fiorina (), Berg in der Schweiz